Филлис Логан (Phyllis Logan, родилась 11 января 1956 года в Пейсли) — шотландская актриса. Известна ролями в телесериалах, в том числе ролью миссис Хьюс в сериале «Аббатство Даунтон».

В 1983 году получила премию BAFTA за роль в фильме Another Time, Another Place. В настоящее время в фильмографии актрисы более 80 ролей.

Замужем за актёром Кевином Макнелли, у них есть сын Дэвид.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 I’ll stay in Downton Abbey as long as I can says Phyllis Logan. Interview by Janie Lawrence. The Daily and Sunday Express, 29 октября 2012

Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале